McCoy steht für:
 McCoy (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McCoy (1975), US-amerikanische Fernsehserie
 McCoy (Automarke), britische Automarke
 (4259) McCoy, Hauptgürtelasteroid
 McCoy v. Louisiana

McCoy ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McCoy (Colorado)
 McCoy (Indiana)
 McCoy (Kentucky)
 McCoy (Nevada)
 McCoy (Oregon)
 McCoy (Texas)
 McCoy (Virginia)
 McCoy (Washington)

geografischer Objekte:
 McCoy Mountains, Gebirge im US-Bundesstaat Kalifornien 
 Mount McCoy, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 McCoy Creek

Siehe auch:
 Mac Coy
 The McCoys, US-amerikanische Rockband
 The Real McCoy
 McCoy Tyner